«Ethera» — п'ятий студійний альбом австрійського симфо-павер-метал-гурту Visions of Atlantis. Реліз відбувся 25 березня 2013 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Maxi Ніл — жіночий вокал
 Маріо Планк — чоловічий вокал
 Томас Кейсер — ударні
 Кріс Тіан — гітари

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Visions of Atlantis
Альбоми Napalm Records
Альбоми симфонічного металу
Альбоми павер-металу